Kateřinská může být:

ulice
 Kateřinská (Olomouc) - ulice v Olomouci
 Kateřinská (Praha) - ulice v Praze 2-Novém Městě pojmenovaná po kostelu svaté Kateřiny

svátek
 Kateřinská - lidové označení svátku svaté Kateřiny

jiné
 Kateřinská jeskyně - jeskyně v CHKO Moravský kras v okrese Blansko
 Kateřinské náměstí - v Praze-Újezdě u Průhonic
 Kateřinské Předměstí - v Chrudimi III
 Kateřinské údolí - údolí Černé Nisy nad Stráží nad Nisou na Liberecku
 Kateřinský palác - v Rusku v městě Puškin
 Kateřinský potok

podobné
 Kateřina